Dolf van der Voort van Zijp (1892-1978), militair en ruiter
P.C.M van der Voort van Zijp, directeur Aruba Investment Bank
Coenraad van der Voort van Zijp (1871-1935), predikant, Tweede Kamerlid, burgemeester en mede-oprichter van de NSB

Van der Voort van Zijp (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht dat oorspronkelijk uit Neurenberg zou stammen. Aan het begin van de zestiende eeuw trekken zij naar het westen en vestigen zich in de Nederlanden.